Conão (almirante) — almirante no final da Guerra do Peloponeso
 Conão de Samos — astrônomo grego
 Conão (mitógrafo) — mitógrafo e gramático grego do século I a.C.
 Conão (protetor) — oficial bizantino do 
 Conão (presidente) — oficial bizantino do 
 Conão (homem ilustre) — nobre bizantino do 
 Conão de Apameia — oficial bizantino do 
 Conão (doméstico) — oficial bizantino do 
 Conão (lestodiócta) — oficial bizantino do 
 Conão (silenciário) — oficial bizantino do 
 Conão (duque) — oficial bizantino do 
 Conão (mestre dos soldados) — oficial bizantino do 
 Papa Cónon — papa do 
 Conão (patrício) — patrício bizantino do 

Desambiguações de antropônimos